IK Start is een Noorse voetbalvereniging uit Kristiansand, provincie Agder. De club werd opgericht op 19 september 1905. Het speelde sinds de oprichting reeds 41 seizoenen in de Eliteserien. De traditionele kleuren van de vereniging zijn geel-zwart.

Geschiedenis 

IK Start kende de grootste successen aan het einde van de jaren zeventig van de twintigste eeuw. In 1978 en 1980 werd de ploeg landskampioen.

Sinds die succesperiode kende de ploeg een wisselvallig bestaan, regelmatig werd gependeld tussen de Eliteserien en de 1. divisjon. In 2004 werd de ploeg kampioen van de eerste divisie en promoveerde Start weer naar de Elite. In het seizoen 2005 speelde de ploeg tot de laatste speeldag om het kampioenschap, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. Daarmee was Start voor het seizoen 2006/2007 geplaatst voor de tweede voorronde van de UEFA Cup. Het seizoen 2007 verliep bijzonder goed, door een nederlaag op de laatste speeldag degradeerde Start. Het jaar er op promoveerde Start weer naar de Eliteserien. Sindsdien komt de club afwisselend uit in de Eliteserien en de 1. divisjon. In 2019 promoveerde IK Start na een waar spektakelstuk op basis van de uitdoelpuntenregel terug naar de hoogste klasse. In de finale van de eindronde zorgde een "krankzinnige comeback" ervoor dat Lillestrøm SK werd verslagen (thuis 2-1, uit 4-3). 

De successen in het seizoen 2005 leidden tot een nieuw stadion. In 2007 werd de Sør Arena met 14.000 zitplaatsen geopend voor publiek, daar waar het oude stadion voornamelijk staanplaatsen kende. Bekendste supporter van Start is de Noorse kroonprinses Mette-Marit.

Erelijst 
 Noors landskampioen
1978, 1980
 1. divisjon
 2012

Eindklasseringen 

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie:  Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 2012 ||bgcolor="#00FF00"| 1 || 16 || 1. divisjon || 30 || 20 || 6 || 4 || 71–35 || 66 || 4.375
|-
| 2013 || 9 || 16 || Eliteserien || 30 || 10 || 8 || 12 || 43–46 || 38 || 6.183
|-
| 2014 || 12 || 16 || Eliteserien || 30 || 10 || 5 || 15 || 47–60 || 35 || 5.962
|-
| 2015 || 14 || 16 || Eliteserien || 30 || 5 || 7 || 18 || 35–64 || 22 || 6.155
|-
| 2016 ||bgcolor="#FA8072"| 16 || 16 || Eliteserien || 30 || 2 || 10 || 18 || 23–59 || 16 || 4.466
|-
| 2017 ||bgcolor="#00FF00"| 2 || 16 || 1. divisjon || 30 || 16 || 7 || 7 || 57–36 || 55 || 4.092
|-
| 2018 ||bgcolor="#FA8072"| 15 || 16 || Eliteserien || 30 || 8 || 5 || 17 || 30–54 || 29 || 4.772
|-
| 2019 ||bgcolor="#00FF00"| 3 || 16 || 1. divisjon || 30 || 19 || 5 || 6 || 54–31 || 62 || 5.255
|-
| 2020 ||bgcolor="#FA8072"| 15 || 16 || Eliteserien || 30 || 6 || 9 || 15 || 33–56 || 27 || 200
|- 
| 2021 || 9 || 16 || 1. divisjon || 30 || 10 || 8 || 12 || 59–59 || 38 || 1.463
|-
| 2022 ||  || 16 || 1. divisjon || || || || || || || 
|}

 Start in Europa 
Dankzij de beide landskampioenschappen speelde Start in 1979 en 1981 in de oude Europacup I. In het seizoen 1979-1980 werd Start in de eerste ronde uitgeschakeld door RC Strasbourg. In het seizoen 1981-1982 was AZ in de eerste ronde te sterk.

Daarnaast werd in 1974, 1976, 1977 en 1978 UEFA-cup gespeeld. In 1974-75 verloor Start in de eerste ronde van Djurgårdens IF, In 1976-77 was Wacker Innsbruck in de eerste ronde te sterk. In 1977-78 versloeg Start in de eerste ronde Fram Reykjavik, maar sneuvelde in de tweede ronde tegen Eintracht Braunschweig. In het seizoen 1978-79 sneuvelde Start weer in de eerste ronde, nu tegen Esbjerg fB.

In 2006 begon Start in de eerste voorronde van de UEFA-cup. Na overwinningen op Skala Itrottarfelag en het Ierse Drogheda United trof Start in de eerste ronde Ajax. De thuiswedstrijd kon wegens de toestand van het stadion niet in Kristiansand gespeeld worden. Start week uit naar het stadion van LSK waar Ajax met 5-2 won. De return in de Amsterdam ArenA was een formaliteit, Ajax won nu met 4-0.

 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .Uitslagen vanuit gezichtspunt IK Start

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Noorwegen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers 

  Ole Martin Årst
  Martin Borre
  Marek Lemsalu
  Andreas Lund
  Erik Mykland
  Frode Olsen
  Brian Priske

Trainer-coaches 
  Benny Lennartsson (2007)

Externe links 
 Officiële website
 Supporterssite

Start
Start
Agder
Sport in Agder